Fala –  il nome del cane del Presidente degli Stati Uniti d'America Franklin Delano Roosevelt
 Fala – lingua romanza del gruppo galego-portoghese o galiziano-portoghese
 Fala –  genere di falena della famiglia delle Noctuidae